Literalismo puede referirse a una de las siguientes formas de interpretación literal:

 Literalismo bíblico
Literalismo coránico
 Literalismo jurídico